Das Virginia Slims of Houston 1993 war ein Damen-Tennisturnier in Houston. Das Sandplatzturnier war Teil der WTA Tour 1993 und fand vom 22. bis 28. März 1993 statt.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 
 

WTA Tour 1993
Tennisturnier in Houston